Reinhard Kuhnert ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Kuhnert (Didaktiker) (* 1939), deutscher Didaktiker und Politiker (CDU) 
 Reinhard Kuhnert (Schriftsteller) (* 1945), deutscher Schriftsteller, Schauspieler und Synchronsprecher